У́лица Черныше́вского в Уфе расположена на территории Ленинского и Кировского районов. Пролегает с запада на восток, начинаясь с улицы Петра Комлева над спуском к Нижегородке и почти упираясь в проспект Салавата Юлаева.

История 
Первоначальное название улицы — Кузнецкая, поскольку в её конце, ближе к Сутолоке, располагались многочисленные кузницы. В 1860-е гг. улицу переименовали в Колмацкую в честь местных купцов-старожилов Колмацких, у которых был кожевенный завод в Нижегородке и лавки в Гостином дворе. Однако ввиду недовольства горожан этим названием в честь купцов в 1898 г. по результатам обсуждения в городской думе улица получила другое название — Уфимская. В 1920 г. она была снова переименована — в честь писателя Чернышевского Николая Гавриловича

Исторические здания и сооружения 
 Медресе «Галия», ныне — здание Российского исламского университета
 Дом С. Л. Сахарова, бывший Уфимский телеграф
 Баня Вахмянина, ныне — здание пустует, Чернышевского, 121, ставится на охрану

Современные постройки 
 Армянская школа
 Институт математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН
 Уфимский государственный колледж технологии и дизайна
 Уфимская государственная академия экономики и сервиса
 Бизнес-центр «Альфа»

Транспорт 
Движение общественного транспорта по улице Чернышевского осуществляется автобусами.

Достопримечательности 
 Галерея АРТ — торгово-развлекательный комплекс
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому

Галерея

Источники 
 Семёнова С. Уфимский Монмартр // Сохранение и рациональное использование культурного наследия в сфере туризма. Материалы Международной научно-практической конференции. Ноябрь 2016, С.314-318, Сб. — Уфа: Изд. УГНТУ, 2016. — УДК 908+72.03 https://vk.com/doc188032732_443739632?hash=8317b3b7c6509bd581&dl=c87f5147a0c27d9579
 
Улицы Уфы
Уфа